Аграрная партия — название нескольких политических партий:
 Аграрная партия Белоруссии
 Аграрная партия Молдовы
 Аграрная партия России
 Аграрная партия Таджикистана
 Аграрная партия Туркменистана
 Аграрная партия Украины 
 Аграрная партия Чехословакии
 Аграрная партия Казахстана

См. также 
 Народная партия (Украина) — образованная в 2006 году на съезде Аграрной партии Украины 
 Заступ (партия) — украинская партия в защиту интересов сельского населения и аграриев
 Аграрная партия Австралии — ныне известна как Национальная партия
 Болгарский земледельческий народный союз
 Демократическая крестьянская партия Германии → 1948 - 1990 годах